Csehország
 Sezemice, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Sezemice, település a Pardubicei járásban
 Sezemice, Rtyně nad Bílinou településrésze a Teplicei járásban